Черёмно-Подгорное — село в Павловском районе Алтайского края. Административно относится к Елунинскому сельсовету.

История 
Село основано в 1748 году.

География 
Село расположено на берегу Оби в 26 км от районного центра — села Павловск и в 10 км от села Елунино. Другие ближайшие населённые пункты — Чернопятово, Нагорный, Харьково.

Население

Примечания 

Населённые пункты Павловского района (Алтайский край)